Le patronyme Watabe est celui de :
 Akito Watabe, un athlète du combiné nordique japonais,
 Yoshito Watabe, également athlète du combiné nordique japonais, frère cadet du précédent.